

Сент-Джозеф — місто, штат Луїзіана
 Сент-Джозеф — місто, штат Мічиган
 Сент-Джозеф — місто, штат Міннесота
 Сент-Джозеф — місто, штат Міссурі
 Сент-Джозеф — місто, штат Вісконсин
 Сент-Джозеф — селище, штат Іллінойс
 Сент-Джозеф — переписна місцевість, штат Айова
 Сент-Джозеф — переписна місцевість в окрузі Ла-Кросс, штат Вісконсин